В данном списке представлены все сезоны, сыгранные муниципальным футбольным клубом «Николаев» (ранее известным как «Наваль», «Андре Марти», «Марти-Бадина», «Райком металлистов», «Судостроитель», «Авангард», «Эвис») с 1920 года (когда клуб, в то время известный под названием «Наваль», впервые принял участие в розыгрыше чемпионата города Николаева) по настоящее время.

В этом списке представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами турнира в указанном сезоне.

Муниципальный футбольный клуб «Николаев» (далее — МФК «Николаев») — украинский футбольный клуб из одноимённого города. Наивысшим достижением МФК «Николаев» за всё время является выход в полуфинал Кубка СССР по футболу 1969 года.

История 

Футбольная команда на николаевском судостроительном заводе «Наваль» была основана в 1920 году. Уже в следующем сезоне представитель «Наваля» играл в городской футбольной лиге. Одноимённая заводская команда заняла в первом своём турнире третье место. Первое звание чемпионов города было завоёвано весной 1924 года.

В 1937 году под названием «Судостроитель» команда завода стартовала в первенстве СССР в группе «Д». В 42 чемпионатах СССР николаевцы провели 1586 игр, в которых одержали 627 побед, 455 ничьих и 504 поражения. Забили 1939 мячей, пропустили — 1658. В Кубке СССР «Судостроитель» впервые принял старт в первом розыгрыше в 1936 году. Первый поход команды из Николаева за этим трофеем был закончен в 1/16 финала. Всего в 21 розыгрыше Кубка СССР провёл 45 игр: 23 победы, одна ничья и 21 поражение при соотношении мячей 67:58.

В сезоне 1940 года «Судостроитель» занял итоговое 21-е место в чемпионате СССР (лучший результат в истории). В сезоне 1960 года — первое место в первой зоне класса «Б» (УССР). В следующих за этим играх за звание чемпиона Украинской ССР николаевцы уступили запорожскому «Металлургу» в Киеве — 2:6, 0:0. В сезоне 1968 года, заняв первое место во второй группе класса «А» (вторая подгруппа), «Судостроитель» играл в переходном турнире за право выхода в высшую лигу советского футбола. В финале в Сочи николаевцы заняли четвёртое место, а в чемпионате СССР — 24-е. В сезоне 1969 года «Судостроитель» в 7 играх Кубка СССР одержал 6 побед и лишь в полуфинале уступил во Львове будущему обладателю трофея — «Карпатам». В сезоне 1971 года николаевцы становились серебряными призёрами чемпионата УССР среди 26 команд второй лиги (украинская зона). В сезонах 1973, 1984 и 1985 — бронзовыми призёрами. В сезоне 1974 года «Судостроитель» завоевал звание чемпиона УССР среди 20 команд второй лиги (6-я зона). В сезоне 1990 года вновь стал серебряным призёром чемпионата УССР и по регламенту повысился в классе. Среди клубных рекордов николаевцев: наибольшее количество побед одержано в 1971 году — 30. Наименьшее количество поражений в 1968 и 1974 годах — 2. Наибольшее количество забитых мячей в 1985 году — 74. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в 1971 году — плюс 38 (69:31).

После распада СССР и принятия декларации о независимости и суверенитете Украины, николаевская команда «Эвис» (преемница «Судостроителя») стартовала в национальном чемпионате Украины в высшей лиге. Наивысшее достижение в чемпионатах Украины — в седьмом турнире: 31 победа в 42 матчах (73,8 процента). В том же сезоне команда забила 94 мяча (2,24 за игру). Четыре сезона николаевцы провели в высшей лиге: 116 игр, 26 побед, 23 ничьих, 67 поражений, мячи 100:208, набрано 101 очко. Лучшее достижение в розыгрышах Кубка Украины — выход в 1/2 финала в сезоне 2016/2017 (уступили «Динамо» — 0:4).

Участие в чемпионатах города 
С 1921 по 1935 год команда выступала в чемпионатах города Николаева. Ниже представлен список её сезонов в этот период.

Участие в чемпионатах и Кубках СССР 
С 1936 по 1991 год команда выступала в чемпионатах и розыгрышах Кубка СССР. Ниже представлен список её сезонов в этот период.

 • 
 • 
 • 
 •

Участие в чемпионатах и Кубках Украины 
С 1992 года по настоящее время команда выступает в чемпионатах и розыгрышах Кубка Украины. Ниже представлен список её сезонов в этот период.

Данные откорректированы по состоянию на .

 • 
 •

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сезоны
 
Николаев